

Patronyme 

 Alexis-Auguste Darcy-Dumoulin (1815-1864), peintre français ;
 Denis Darcy (1823-1904), architecte diocésain français ;
 Eugène Darcy (1868-1928), officier de marine français ;
 Henry Darcy (1803-1858), ingénieur des Ponts & Chaussées, hydraulicien français ; son nom est associé à :
 la loi de Darcy qui exprime le débit d'un fluide au travers d'un milieu poreux ;
 la loi de Darcy-Forchheimer qui corrige la loi de Darcy pour les débits importants de fluide ;
 l'équation de Darcy-Klinkenberg qui exprime la perméation d'un gaz en régime raréfié ;
 l’équation de Darcy-Weisbach qui permet de calculer la perte de charge des conduites hydrauliques ;
 le darcy (D), unité de perméabilité, en hydraulique : 1 D =  ;
 la place Darcy, à Dijon ; d’où :
 le jardin Darcy ;
 le Cinéma Le Darcy. 
 Hugues-Iéna Darcy (1807-1880), préfet et homme d'affaires, frère du précédent.
 Henry Darcy (1840-1926), préfet et industriel, fils du précédent.
 Les Darcy (1895-1917), boxeur australien. 
 Patrice d’Arcy (1725-1779), mathématicien et militaire français ;
 d'où la rue Darcy du  de Paris.

Pseudonyme 

 Paul Darcy, pseudonyme de Paul Salmon, auteur français de nombreux romans populaires.
 Gil Darcy, nom de plume et pseudonyme collectif créé par Georges-Jean Arnaud pour l'écriture de la série de romans d'espionnage Luc Ferran.
 Darcy, nom d'artiste d'Ernest Chiriaka (1913-2010), illustrateur américain.
 Sheila Darcy (1914-2004), actrice américaine.

Autres 
 Fitzwilliam Darcy, généralement appelé Mr Darcy, personnage fictif du roman Orgueil et Préjugés de Jane Austen.
 Darcy, personnage des éditions Marvel Comics.
 Darcy, série télévisée.

Notes et références

Voir aussi